In der Saison 1985/86 der 2. Bundesliga erreichten der FC 08 Homburg und Blau-Weiß 90 Berlin den Aufstieg in die Bundesliga. Der SC Fortuna Köln scheiterte in den Relegationsspielen.

Letztmals in der Geschichte der 2. Bundesliga spielten drei Vereine aus einer Stadt gleichzeitig in der 2. Bundesliga – Blau-Weiß 90, Hertha BSC und Tennis Borussia Berlin. Interessant ist dabei auch: Alle drei verließen mit Ende dieser Saison die 2. Bundesliga – Blau-Weiß stieg auf, Hertha und Tennis Borussia Berlin stiegen ab.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Aufstieg 
Mit dem FC Homburg und Blau-Weiß Berlin schafften zwei Vereine den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga, die zudem beide erst im Vorjahr in die 2. Bundesliga aufgestiegen waren.

Abstieg 
Mit Tennis Borussia Berlin und Bayreuth mussten zwei Neulinge gleich wieder absteigen. Außerdem stiegen die Traditionsvereine Hertha BSC und der MSV Duisburg in die Oberliga ab.

Torschützenliste 
Bester Torjäger der Saison war Leo Bunk von Blau-Weiß 90 Berlin mit 26 Toren.

Zuschauer 
In 380 Spielen kamen 1.687.007 Zuschauer ( 4.439 pro Spiel) in die Stadien.

 Größte Zuschauerkulisse
 60.000 Blau-Weiß 90 Berlin – FC 08 Homburg (34. Spieltag)

 Niedrigste Zuschauerkulisse
 308 Tennis Borussia Berlin – Alemannia Aachen (37. Spieltag)

Relegation 

In den Relegationsspielen trafen der Sechzehnte der Bundesliga Borussia Dortmund und der Dritte der 2. Bundesliga SC Fortuna Köln aufeinander.

|}

Hinspiel

Rückspiel 

Sollte nach 2 × 90 Minuten eine Punkt- und Torgleichheit eintreten, wird ein drittes Spiel fällig.

Entscheidungsspiel 

|}

Das Entscheidungsspiel sollte eigentlich am Freitag, 23. Mai, in Düsseldorf stattfinden. Dies jedoch wurde vom DFB aufgrund der personellen Not (Sperren und Verletzungen) von Fortuna Köln am Donnerstagabend abgesagt.

Aufsteiger

Quellen 
 Kicker-Sportmagazin: Jahrgänge 1985 und 1986, Olympia-Verlag GmbH, ISSN

1985 86
Fußballsaison 1985/86